Ропотово () — село в Республики Македония, в общине Долнени в Пелагонийском регионе страны.

Село расположено в котловине Пелагония в долине Прилепско-Поле, к северо-западу от города Прилеп.

История 
В XIX веке село было населённым пунктом в Османской империи (Прилепская каза), 1873 году в  изданной в 1878 году в Константинополе упоминается о 109 болгарах и 10 цыганах населявших село. В 1900 году в Ропотово (Ропотоо) проживали: болгары-христиане — 196 чел. и цыгане — 10 чел. В 1905 году 128 жителей села Ропотово были прихожанами церкви Болгарской екзархии. На этнической карте северо-западной Македонии 1929 года приведённой , Ропотово обозначено, как село с болгарским и цыганским населением.

Население 
По результатам переписи 2002 года население села — 546 жителей, из них македонцы — 545 чел.

Социально значимые объекты 
В селе есть восьмилетняя школа «им. Гёрче Петрова» и амбулатория.

Спорт 
В Ропотово есть футбольный клуб «Илинден».

Примечания 

Населённые пункты Северной Македонии